Лез-Аджо́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Рюффек. Округ коммуны — Конфолан.

Код INSEE коммуны — 16002.

Коммуна расположена приблизительно в 350 км к юго-западу от Парижа, в 60 км южнее Пуатье, в 50 км к северу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 492 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 255 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 169 были экономически активными, 86 — неактивными (показатель активности — 66,3 %, в 1999 году было 66,2 %). Из 169 активных работали 151 человек (83 мужчины и 68 женщин), безработных было 18 (8 мужчин и 10 женщин). Среди 86 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 30 — пенсионерами, 40 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта